Ghetto Blaster (game), een actiespel voor de Commodore 64 uit 1985
 Ghetto Blaster (film), een film uit 1989
 Ghetto Blaster (album van Red Aunts), een album van de Amerikaanse punkband Red Aunts uit 1998
 The Ghetto Blaster EP, een ep van de Amerikaanse raprockformatie Street Sweeper Social Club uit 2010

Zie ook 
 Ghettoblaster